DAU, ou Dau, peut faire référence :
 au sigle désignant le Document administratif unique, en France ;
 au film russe Dau (titre en russe : Дау), basé sur la vie du physicien Lev Landau.